Лига чемпионов УЕФА 2010/11 — 19-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 56-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финал прошёл 28 мая 2011 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Участники 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2010/2011 (составы)

В розыгрыше Лиги чемпионов 2010/11 участвуют 76 команд из 52 ассоциаций УЕФА (клубы Лихтенштейна не участвуют в турнире, поскольку чемпионат в стране не проводится). В соответствии с рейтингом футбольных ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА по состоянию на конец еврокубкового сезона 2008/09 от каждой ассоциации в турнире принимает участие определённое количество команд:
 ассоциации, занявшие места с 1 по 3 (Англия, Испания и Италия) — по 4 команды;
 ассоциации, занявшие места с 4 по 6 (Германия, Франция и Россия) — по 3 команды;
 ассоциации, занявшие места с 7 по 15 (Украина, Нидерланды, Румыния, Португалия, Турция, Греция, Шотландия, Бельгия и Швейцария) — по 2 команды;
 ассоциации, занявшие места с 16 по 53 (37 ассоциаций, кроме Лихтенштейна) — по 1 команде.

Первый квалификационный раунд
 4 чемпиона ассоциаций, занявших места с 50 по 53

Второй квалификационный раунд
 32 чемпиона ассоциаций, занявших места с 17 по 49 (исключая Лихтенштейн)
 2 победителя первого квалификационного раунда

Третий квалификационный раунд (чемпионская квалификация)
 3 чемпиона ассоциаций, занявших места с 14 по 16 (Бельгия, Швейцария, Дания)
 17 победителей второго квалификационного раунда

Третий квалификационный раунд (нечемпионская квалификация)
 клуб, занявший третье место в ассоциации под номером 6 (Россия)
 9 клубов, занявших вторые места в ассоциациях с 7 по 15 место

Четвёртый квалификационный раунд (чемпионская квалификация)
 10 победителей третьего квалификационного раунда (чемпионской квалификации)

Четвёртый квалификационный раунд (нечемпионская квалификация)
 3 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях с 1 по 3 место (Англия, Испания, Италия)
 2 клуба, занявшие третьи места в ассоциациях с 4 по 5 место (Германия, Франция)
 5 победителей третьего квалификационного раунда (нечемпионской квалификации)

Групповой этап
 13 чемпионов ассоциаций с 1 по 13 место
 6 клубов, занявших вторые места в ассоциациях с 1 по 6 место
 3 клуба, занявших третьи места в ассоциациях с 1 по 3 место
 5 победителей четвёртого квалификационного раунда (чемпионской квалификации)
 5 победителей четвёртого квалификационного раунда (нечемпионской квалификации)

Плей-офф
 16 команд, занявших первые два места в группах

Сетка старта участников

Список участников 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2010/2011 (составы)

Подписи в скобках показывают, с какого места в национальном чемпионате каждая команда отобралась для своего начального раунда:

Примечание 
Победителем Лиги чемпионов 2009/2010 стал «Интер» (Милан), который в этом розыгрыше обеспечил себе место в групповом этапе, став чемпионом Италии. Поэтому в квалификации произошли следующие изменения:
 Чемпион ассоциации под номером 13 (Шотландия) начал своё выступление со стадии группового этапа.
 Чемпион ассоциации под номером 16 (Дания) стартовал с третьего квалификационного раунда (чемпионская квалификация).
 Чемпионы ассоциаций под номерами 48 и 49 (Фарерские острова и Люксембург) начали выступление со второго квалификационного раунда.

Даты матчей и жеребьёвок

Квалификация 

В рамках квалификации Лиги чемпионов проводятся два отдельных отборочных турнира. Первый — для чемпионов, которые не получили путёвку в групповой этап напрямую. Второй — для команд, не являющихся чемпионами своих стран и не квалифицированных напрямую в групповой этап.

Команды, проигравшие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов примут участие в четвёртом квалификационном раунде Лиги Европы, а проигравшие в четвёртом квалификационном раунде Лиги чемпионов попадут в групповой этап Лиги Европы.

Первый квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 29—30 июня, ответные — на 6—7 июля 2010 года.

|}

* Матч «Санта-Колома» — «Биркиркара» был отменён из-за плохого состояния поля на стадионе «Комуналь». Клубу «Санта-Колома» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Второй квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 13—14 июля, ответные — 20—21 июля 2010 года.

|}

Третий квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 27—28 июля, ответные — 3—4 августа 2010 года.

Чемпионская квалификация 

|}

Нечемпионская квалификация 

|}

Раунд плей-офф 
Первые матчи прошли 17—18 августа, ответные — 24—25 августа 2010 года.

Чемпионская квалификация 

|}

Нечемпионская квалификация 

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Сетка турнира

1/8 финала 
Первые матчи прошли 15—16 и 22—23 февраля, ответные — 8—9 и 15—16 марта 2011 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 5 и 6 апреля, ответные — 12 и 13 апреля 2011 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 26 и 27 апреля, ответные — 3 и 4 мая 2011 года.

|}

Финал

Статистика

Лучшие бомбардиры

Голевые передачи

См. также 
 Лига Европы УЕФА 2010/2011

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов на сайте УЕФА
 Список участников-2010/11
 Лига чемпионов 2010/11 на сайте «Спорт-Экспресс»
 Сайт «Еврокубки в цифрах»